Mary Trump podría referirse a:

 Mary Anne MacLeod Trump (1912–2000), madre de Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos.
 Mary L. Trump (1965), autora; sobrina de Donald Trump.

Véase también 

 Maryanne Trump Barry (1937), jurista estadounidense; hermana de Donald Trump.